El Torneig de Monterrey 2016, conegut oficialment com a Abierto Monterrey 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La vuitena edició del torneig es va celebrar entre el 29 de febrer i el 6 de març de 2015 al Sierra Madre Tennis Club de Monterrey, Mèxic.

La parella valenciana formada per Anabel Medina Garrigues i Arantxa Parra Santonja van guanyar el segon títol en dues setmanes consecutives.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
WTA Tour 2016